Mokro kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Mokro (samhälle), Republika Srpska,

Nordmakedonien 

 Solunska Glava, bergstopp,

Montenegro 

 Mokro (ort),